Баловнев — русская фамилия.

 Баловень (Михаил Иванович Баловнев) — казацкий атаман.
 Баловнев, Иван Павлович (1901—1981) — учёный, врач-терапевт, заслуженный врач РСФСР.